Blacy puede referirse a: 

 Blacy, comuna francesa situada en Marne.
 Blacy, comuna francesa situada en Yonne.